Brettach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Brettach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Elpershofen, Gemeinde Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brettach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Neuenstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brettach, längstgeltender Abschnittsname des Weidenbachs von Michelbach an der Lücke, Gemeinde Wallhausen bis Triftshausen, Gemeinde Satteldorf, der für gewöhnlich unterhalb von Wallhausen versickert, bei Hochwasser aber auch zur Brettach (Jagst) in Rot am See entwässert, alle im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gemeinde:
 Langenbrettach, Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Orte:
 Brettach (Bretzfeld), Weiler der Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Brettach (Langenbrettach), Ortsteil der Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Brettachmühle, Hof im Ortsteil Brettheim der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Brettach ist der Name eines reichsritterschaftlichen Geschlechtes:
 Heinrich von Brettach († 1295), Gefolgsmann der Herren von Weinsberg mit Lehen in Mühlbach im Kraichgau

Siehe auch:
 Prettach
 Brettacher, eine Apfelsorte
 Langenbrettach
 Brettachtal